Museo del Ferrocarril puede referirse a los siguientes museos del ferrocarril:

En España:
 Museo del Ferrocarril de Madrid.
 Museo del Ferrocarril de Cataluña.
 Museo del Ferrocarril de Asturias.
 Museo Vasco del Ferrocarril.
 Museo del Ferrocarril de Aranda de Duero.
 Museo del Ferrocarril de Águilas.
 Museo del Ferrocarril de Ponferrada.

En el resto de Europa:
 Museo ferroviario croata.

En América:
 Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
 Museo del Ferrocarril de Tulancingo  (México).
 Ferroviario Club Central Argentino.
 Museo Ferroviario de Tolosa (Argentina).
 Museo Ferroportuario (Argentina).
 Museo del ex Ferrocarril Patagónico (Argentina).
 Museo del Ferrocarril Tacna-Arica (Perú).
 Museo del Ferrocarril de Guatemala.
 Museo del Ferrocarril de Winnipeg (Canadá).
 Museo del Ferrocarril de San Diego (Estados Unidos).

En África:
 Museo del ferrocarril de Nairobi.